Les élections municipales québécoises de 2017 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Estrie

Asbestos

Ascot Corner

Audet

Austin

Ayer's Cliff

Barnston-Ouest

Bolton-Est

Bonsecours

Bury

Chartierville

Cleveland

Coaticook

Compton

Cookshire-Eaton

Courcelles

Danville

Dixville

Dudswell

East Angus

East Hereford

Eastman

Frontenac

Ham-Sud

Hampden

Hatley (municipalité de canton)

Hatley (municipalité)

Kingsbury

La Patrie

Lac-Drolet

Lac-Mégantic 

Élection partielle au poste de conseiller district #5 - Vieux-Nord le 
Steven Hallée est élu par acclamation

Lambton

Lawrenceville

Lingwick 

Aucun candidat à la mairie

 Élection par acclamation de l'ancienne mairesse Céline Gagné au poste de mairesse.

Magog

Maricourt

Marston

Martinville

Melbourne

Milan

Nantes

Newport

North Hatley

Notre-Dame-des-Bois

Ogden

Orford

Piopolis

Potton

Racine

Richmond

Saint-Adrien

Saint-Augustin-de-Woburn

Saint-Camille

Saint-Claude

Saint-Denis-de-Brompton

Saint-Étienne-de-Bolton

Saint-François-Xavier-de-Brompton

Saint-Georges-de-Windsor

Saint-Herménégilde

Saint-Isidore-de-Clifton

Saint-Ludger

Saint-Malo

Saint-Robert-Bellarmin

Saint-Romain

Saint-Sébastien

Saint-Venant-de-Paquette

Sainte-Anne-de-la-Rochelle

Sainte-Catherine-de-Hatley

Sainte-Cécile-de-Whitton

Sainte-Edwidge-de-Clifton

Scotstown

Sherbrooke

Stanstead (canton)

Stanstead (ville)

Stanstead-Est

Stoke

Stornoway

Stratford

Stukely-Sud 
.

Ulverton

Val-Joli

Val-Racine

Valcourt (municipalité de canton)

Valcourt (ville)

Waterville

Weedon

Westbury

Windsor

Wotton

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Estrie
Histoire de l'Estrie
 Résultat